BWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brownwood (Texas) (Stati Uniti)